Las consonantes prenasalizadas son secuencias fonéticas de una consonante nasal y una oclusiva (o una consonante no nasal sonora) que se comportan fonológicamente como una sola consonante. La razón primaria para considerarlas como consonantes solas, más que grupos, se relaciona con su papel en el habla. Sin embargo, también puede haber repertorios fonéticos en algunas lenguas que distinguen consonantes prenasalizadas de grupos consonánticos. Debido a su dificultad tanto en articulación como en ritmo, las fricativas y sonoras prenasalizadas no son tan comunes como las africadas y oclusivas prenasalizadas.

Distribución geográfica

África 
Las lenguas bantúes son conocidas por sus oclusivas prenasalizadas (la grafía "nt" de la palabra "bantú" es un ejemplo), pero los sonidos similares se encuentran a través de África y alrededor del mundo. El nombre del político ghanés Kwame Nkrumah tiene una oclusiva prenasalizada en su apellido. Lo mismo ocurre con la capital de Chad, N'Djaména (las oclusivas prenasalizadas africanas son escritas a menudo con apóstrofos en su transcripción de guion latino aunque esto a veces puede indicar nasales silábicas).

Asia oriental 
En las lenguas min meridionales, como el teohew, también se encuentran oclusivas prenasalizadas. Las oclusivas prenasalizadas en estas lenguas evolucionaron de las nasales del chino medio y por esta razón son distintas históricamente de las oclusivas sonoras de los idiomas wu y xiang.

Las consonantes prenasalizadas se encuentran ampliamente difundidas en las lenguas lolo de la familia lolo-birmana, como el yi y naxi. La tabla siguiente ilustra las consonantes prenasalizadas del yi septentrional.

Las oclusivas prenasalizadas también se encuentran en varias ramas de la familia hmong–mien habladas en el sur de China y Asia sudoriental.

En dialectos septentrionales del japonés, las oclusivas sonoras son prenasalizadas y las oclusivas sordas son se sonorizan. Por ejemplo, // 'fresa' es articulado como  en el sur, pero se realiza como  en el norte. También se han reconstruido oclusivas prenasalizadas en el japonés antiguo.

América 

El guaraní tiene un repertorio de oclusivas prenasalizadas que se alternan alofónicamente con una continuante nasal simple. Estas aparecen solo en palabras sin vocales nasales. Las lenguas otomangueanas también cuentan con un rico repertorio de consonantes prenasalizadas, especialmente las lenguas mixtecas. Algunas de estas lenguas tienen cinco prenasalizadas, tal es el caso del mixteco de la frontera Puebla-Oaxaca, donde se encuentran las prenasalizadas [ᵐb, ⁿd, ⁿt, ᵑg, ⁿs, ⁿt͡ʃ].

Asia del sur 
Las lenguas cingalesa y dhivehi de la familia indoarias también tienen oclusivas prenasalizadas. El alfabeto sinhala tiene versiones prenasalizadas de g, ḍ (oclusiva retrofleja sonora), d̪ (oclusiva dental sonora) y b.

El criollo malayo de Sri Lanka ha estado en contacto con el cingalés por largo tiempo y ha desarrollado oclusivas prenasalizadas. La palabra gaambar tiene una oclusiva prenasalizada y la palabra sambal con una secuencia de nasal+oclusiva sonora, pero no prenasalizada. La diferencia en la longitud del [m] en ambas articulaciones es visible. La nasal en una prenasalizada es mucho más corta que la nasal en la otra palabra.

Esta información fonética es complementada por evidencia fonológica: la primera vocal en gaambar es alargada, el cual solo ocurre en sílabas abiertas de esta lengua. La silabación de gaambar tiene que ser [ga:.mbar], y la de 'sambal' sería [sam.bal].

Oceanía 
Un ejemplo del comportamiento unitario de las oclusivas prenasalizadas se encuentra en el fiyiano. En esta lengua, como otras lenguas de Melanesia, hay una serie de voiceless parones, [p, t, k], y una serie de oclusivas prenasalizadas [mb, nd, ŋɡ], pero no hay oclusivas sonoras simples [b, d, ɡ]. Además el fiyiano solo cuenta con oclusivas prenasalizadas al inicio de una palabra, pero no cuenta con otras secuencias de consonantes.

Véase también 
 Consonante preoclusiva

Referencias

Referencias 
 Silverman, Daniel (1995), "Optional, conditional, and obligatory prenasalization in Bafanji", Journal of West African Languages 25: 57–62
 

prenasalizada